Langeln kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Langeln, Nordharz – ort, tidigare kommun, Nordharz, Sachsen-Anhalt, 
 Langeln, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,